Domenico Macaggi (1891-1969) - médico, politico, criminologista italiano.
 Ada Macaggi (1906-1947) - musicista, professora e escritora brasileira. 
 Nenê Macaggi (1913-2003) - escritora e revisora de textos brasileira.